Mit der Bezeichnung Bahnhof Langen können gemeint sein:

 Bahnhof Langen (Hess), der Bahnhof von Langen (Hessen),
 Bahnhof Langen am Arlberg, Europas höchstgelegene Schnellzugstation.